Scholvin ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Scholvin (1590–1642), deutscher Theologe und Dichter
 Gerhard Philipp Scholvin (1723–1803), deutscher Theologe, Mäzen und Dichter
 Eduard Scholvin (1883–1963), deutscher Parlamentarier

Siehe auch:
 Scholven